YPW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Powell River (Columbia Britannica) (Canada)